

Toponyme 
 Carbini, commune française de Corse-du-Sud.
 Carbini, une piève de Corse.

Homonymie de toponyme